FPM  steht als Abkürzung für:

 Fachverband Pulvermetallurgie
 Fantastic Plastic Machine, japanischer Musiker
 FastCGI-Prozessmanager
 Fast Page Mode DRAM 
 Fehler-Prozess-Matrix, Qualitätsmanagement-Werkzeug für Montageprozesse
 Finite-Punkte-Methode
 Fluor-Polymer-Kautschuk, heute FKM, siehe Fluorkautschuk
 Free Patriotic Movement, Bewegung im Libanon, siehe Freie Patriotische Bewegung
 Flughafen Parchim Mecklenburg, siehe Flughafen Schwerin-Parchim

fpm  steht als Abkürzung für:
 die Maßeinheit feet per minute

FPM